Maria Danu (ur. 3 marca 1990) – grecka biegaczka narciarska, która występowała w zawodach FIS Race, Pucharze Bałkańskim oraz Pucharze Alpejskim. Była ona uczestniczką Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, w 2010 r. i Pjongczangu w 2018 r. W Pucharze Świata zadebiutowała 11 marca 2018 roku w Oslo w zawodach na dystansie 30 km stylem dowolnym ze startu wspólnego, gdzie uplasowała się na ostatniej 54. pozycji. Tracąc do zwyciężczyni Marit Bjørgen ponad 20 minut.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1990
Greccy biegacze narciarscy
Greccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Werii